S.d. of s.d. kan verwijzen naar:
 Sine die - Latijn: letterlijk: zonder dag; in bibliografische opsommingen in de betekenis van: zonder datum
 Sine dato - Latijn: zonder datum; in bibliografische opsommingen